En espagnol, Abajo veut dire en bas/en dessous.

Patronyme 

 José Luis Abajo (1978-), un escrimeur espagnol.

Toponyme 

 Ferreras de Abajo, une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Peleas de Abajo, une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León ;

 , dans l'Utah ;
 , dans l'Utah ;

 , au Panama ;

Titres 

 Río abajo, un film argentin réalisé en 1960 par Enrique Dawi ;
 Desde abajo, un magazine mensuel colombien de politique générale.

Patronyme hispanique